Тейсьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 150 км на південь від Ліона, 60 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тейсьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Тейсьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тейсьєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тейсьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тейсьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром